Поза Рика има више значења:

 Поза Рика (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Поза Рика (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Поза Рика (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Поза Рика (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Поза Рика (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Поза Рика (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Поза Рика (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Поза Рика (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику